SJP est un sigle, qui signifie :
 Sarah Jessica Parker
 São José dos Pinhais
 São João da Pesqueira
 Le stade de football St James' Park
SJP est un code, qui signifie :
 aéroport Sao Jose do Rio Preto au Brésil selon le code AITA des aéroports ;